Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2005 година e 53-ти пореден.

Започва на 6 март 2005 г. и завършва на 16 октомври.

Съдържа в календара 19 старта, най-много в историята на Формула 1.

След 5-годишна доминация на Михаел Шумахер има нов шампион, най-младият в историята – Фернандо Алонсо.

Стартове

Пилоти и отбори

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони